283 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД в городском округе Чехов Московской области. Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Остановочный пункт представляет собой низкую прямую островную платформу, рассчитанную на вход и выход только из одного вагона. Билетная касса и какие-либо другие постройки на платформе отсутствуют. Платформа расположена на участке пути между станциями Сандарово и Столбовая. На путях, идущих от станции Сандарово напрямую к станции Детково, пассажирская платформа отсутствует, так как движения электропоездов по нему в штатном режиме нет (только движение грузовых поездов и поездов дальнего следования). В 200 метрах восточнее платформы проходит граница Московско-Смоленского и Московско-Курского регионов Московской железной дороги.

На платформе останавливаются: 5 (6 по выходным дням) пар электропоездов, курсирующих на участке Кубинка-2 — Кубинка-1 — Бекасово-1 — Столбовая — Детково, 1 (2 летом) пара электропоездов, курсирующих на участке Сандарово — Столбовая — Детково — Михнево — Яганово, и 1 пара электропоездов линии Апрелевка — Детково. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Среднее время в пути электропоезда от 283 километра до Бекасово-1 — 1 час 7 минут. До Апрелевки — 2 часа 27 минут (с заходом в Бекасово-1 — 2 часа 40 минут). До станции Столбовая — 7 минут.

Вблизи платформы 283 км расположено несколько садоводческих товариществ.

В нескольких метрах к востоку от платформы расположен нерегулируемый железнодорожный переезд.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе 283 км. 
 БМО: от Усада до Сандарово.

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Чехов